Di seguito una lista di asteroidi dal numero 264001 al 265000 con data di scoperta e scopritore.

264001-264100 

|-
| 264001 - ||  || 21 luglio 2009 || Teamo, N.
|-
| 264002 - ||  || 27 luglio 2009 || OAM
|-
| 264003 - ||  || 28 luglio 2009 || OAM
|-
| 264004 - ||  || 26 luglio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 264005 - ||  || 28 luglio 2009 || CSS
|-
| 264006 - ||  || 28 luglio 2009 || Matson, R.
|-
| 264007 - ||  || 28 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 264008 - ||  || 28 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 264009 - ||  || 19 luglio 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 264010 - ||  || 15 agosto 2009 || Lowe, A.
|-
| 264011 - ||  || 13 agosto 2009 || OAM
|-
| 264012 - ||  || 15 agosto 2009 || OAM
|-
| 264013 - ||  || 10 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264014 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264015 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264016 - ||  || 14 agosto 2009 || OAM
|-
| 264017 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264018 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264019 - ||  || 2 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264020 Stuttgart ||  || 17 agosto 2009 || Schwab, E.
|-
| 264021 - ||  || 17 agosto 2009 || Ory, M.
|-
| 264022 - ||  || 16 agosto 2009 || Crni Vrh
|-
| 264023 - ||  || 19 agosto 2009 || Bickel, W.
|-
| 264024 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 264025 - ||  || 21 agosto 2009 || Tozzi, F.
|-
| 264026 - ||  || 22 agosto 2009 || Hug, G.
|-
| 264027 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264028 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264029 - ||  || 20 agosto 2009 || OAM
|-
| 264030 - ||  || 18 agosto 2009 || OAM
|-
| 264031 - ||  || 23 agosto 2009 || OAM
|-
| 264032 - ||  || 23 agosto 2009 || OAM
|-
| 264033 Boris-Mikhail ||  || 26 agosto 2009 || Fratev, F.
|-
| 264034 - ||  || 24 agosto 2009 || Crni Vrh
|-
| 264035 - ||  || 26 agosto 2009 || CSS
|-
| 264036 - ||  || 22 agosto 2009 || Teamo, N.
|-
| 264037 - ||  || 19 agosto 2009 || OAM
|-
| 264038 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264039 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264040 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 264041 - ||  || 10 settembre 2009 || OAM
|-
| 264042 - ||  || 14 settembre 2009 || Lowe, A.
|-
| 264043 - ||  || 10 settembre 2009 || CSS
|-
| 264044 - ||  || 14 settembre 2009 || CSS
|-
| 264045 Heinerklinkrad ||  || 13 settembre 2009 || ESA OGS
|-
| 264046 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264047 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264048 - ||  || 14 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264049 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264050 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264051 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264052 - ||  || 15 settembre 2009 || LightBuckets
|-
| 264053 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264054 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264055 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264056 - ||  || 19 settembre 2009 || Ries, W.
|-
| 264057 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264058 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264059 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264060 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264061 Vitebsk ||  || 23 settembre 2009 || Nevski, V.
|-
| 264062 - ||  || 23 settembre 2009 || Kugel, F.
|-
| 264063 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264064 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264065 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264066 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264067 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264068 - ||  || 19 settembre 2009 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 264069 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264070 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264071 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264072 - ||  || 26 settembre 2009 || Apitzsch, R.
|-
| 264073 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264074 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264075 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264076 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264077 Dluzhnevskaya ||  || 24 settembre 2009 || Kryachko, T. V.
|-
| 264078 - ||  || 24 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264079 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 264080 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 264081 - ||  || 16 settembre 2009 || CSS
|-
| 264082 - ||  || 18 settembre 2009 || CSS
|-
| 264083 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264084 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264085 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264086 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264087 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264088 - ||  || 16 settembre 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 264089 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264090 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264091 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264092 - ||  || 25 settembre 2009 || CSS
|-
| 264093 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264094 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264095 - ||  || 25 settembre 2009 || CSS
|-
| 264096 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264097 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264098 - ||  || 28 settembre 2009 || CSS
|-
| 264099 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264100 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|}

264101-264200 

|-
| 264101 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264102 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 264103 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264104 - ||  || 18 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264105 - ||  || 16 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264106 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 264107 - ||  || 28 settembre 2009 || CSS
|-
| 264108 - ||  || 24 settembre 2009 || Teamo, N.
|-
| 264109 - ||  || 22 settembre 2009 || OAM
|-
| 264110 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264111 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264112 - ||  || 22 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264113 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264114 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264115 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264116 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264117 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264118 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 264119 Georgeorton ||  || 13 ottobre 2009 || Lowe, A.
|-
| 264120 - ||  || 14 ottobre 2009 || Muler, G.
|-
| 264121 - ||  || 2 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264122 - ||  || 12 ottobre 2009 || OAM
|-
| 264123 - ||  || 18 settembre 2009 || CSS
|-
| 264124 - ||  || 9 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264125 - ||  || 14 ottobre 2009 || OAM
|-
| 264126 - ||  || 15 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264127 - ||  || 12 ottobre 2009 || OAM
|-
| 264128 - ||  || 15 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264129 - ||  || 15 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264130 - ||  || 1 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264131 Bornim ||  || 19 ottobre 2009 || Thinius, B.
|-
| 264132 - ||  || 17 ottobre 2009 || OAM
|-
| 264133 - ||  || 17 ottobre 2009 || Lacruz, J.
|-
| 264134 - ||  || 16 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264135 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264136 - ||  || 17 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264137 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264138 - ||  || 21 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264139 - ||  || 21 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264140 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264141 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264142 - ||  || 22 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264143 - ||  || 16 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264144 - ||  || 18 ottobre 2009 || OAM
|-
| 264145 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264146 - ||  || 23 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264147 - ||  || 16 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264148 - ||  || 27 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264149 - ||  || 26 ottobre 2009 || CSS
|-
| 264150 Dolops ||  || 10 novembre 2009 || Kryachko, T. V.
|-
| 264151 - ||  || 14 novembre 2009 || OAM
|-
| 264152 - ||  || 9 novembre 2009 || CSS
|-
| 264153 - ||  || 11 novembre 2009 || CSS
|-
| 264154 - ||  || 8 novembre 2009 || CSS
|-
| 264155 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264156 - ||  || 17 novembre 2009 || Chestnov, D., Novichonok, A.
|-
| 264157 - || 2009 YM  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264158 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 264159 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 264160 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 264161 - ||  || 12 gennaio 2010 || WISE
|-
| 264162 - ||  || 12 gennaio 2010 || WISE
|-
| 264163 - ||  || 12 gennaio 2010 || WISE
|-
| 264164 - ||  || 12 gennaio 2010 || WISE
|-
| 264165 Poehler ||  || 14 gennaio 2010 || WISE
|-
| 264166 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 264167 - ||  || 21 gennaio 2010 || WISE
|-
| 264168 - ||  || 14 febbraio 2010 || Stevens, B. L.
|-
| 264169 - ||  || 12 febbraio 2010 || LINEAR
|-
| 264170 - ||  || 13 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 264171 - ||  || 14 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264172 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 264173 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264174 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 264175 - ||  || 17 febbraio 2010 || WISE
|-
| 264176 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 264177 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 264178 - ||  || 5 marzo 2010 || CSS
|-
| 264179 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264180 - ||  || 12 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264181 - ||  || 13 marzo 2010 || WISE
|-
| 264182 - ||  || 12 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 264183 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 264184 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 264185 - ||  || 15 marzo 2010 || CSS
|-
| 264186 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 264187 - ||  || 16 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 264188 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 264189 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264190 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264191 - ||  || 5 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 264192 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 264193 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 264194 - ||  || 8 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264195 - ||  || 26 aprile 2010 || WISE
|-
| 264196 - ||  || 5 maggio 2010 || Tenagra II
|-
| 264197 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264198 - ||  || 7 maggio 2010 || CSS
|-
| 264199 - ||  || 8 giugno 2010 || WISE
|-
| 264200 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|}

264201-264300 

|-
| 264201 - ||  || 4 luglio 2010 || WISE
|-
| 264202 - ||  || 19 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 264203 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 264204 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 264205 - ||  || 4 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264206 - ||  || 28 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 264207 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 264208 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 264209 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 264210 - ||  || 11 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 264211 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 264212 - ||  || 4 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 264213 - ||  || 13 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 264214 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264215 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 264216 - ||  || 11 febbraio 2004 || NEAT
|-
| 264217 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 264218 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264219 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264220 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 264221 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 264222 - ||  || 17 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 264223 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264224 - ||  || 4 marzo 2005 || CSS
|-
| 264225 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264226 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264227 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264228 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 264229 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 264230 - ||  || 31 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 264231 - ||  || 7 novembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264232 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 264233 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 264234 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 264235 - ||  || 16 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 264236 - ||  || 19 maggio 2002 || NEAT
|-
| 264237 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264238 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 264239 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 264240 - ||  || 15 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 264241 - ||  || 10 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 264242 - ||  || 28 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 264243 - ||  || 9 settembre 2004 || NEAT
|-
| 264244 - ||  || 17 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 264245 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 264246 - ||  || 20 marzo 1999 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264247 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 264248 - || 2176 P-L  || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264249 - || 4539 P-L  || 24 settembre 1960 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264250 - || 1447 T-2  || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264251 - || 3301 T-2  || 30 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264252 - || 4205 T-2  || 29 settembre 1973 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264253 - || 1104 T-3  || 17 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264254 - || 2259 T-3  || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264255 - || 2323 T-3  || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264256 - || 3031 T-3  || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264257 - || 4114 T-3  || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264258 - || 4232 T-3  || 16 ottobre 1977 || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 264259 - ||  || 25 giugno 1979 || Helin, E. F., Bus, S. J.
|-
| 264260 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 264261 - ||  || 6 marzo 1994 || Spacewatch
|-
| 264262 - ||  || 10 agosto 1994 || Elst, E. W.
|-
| 264263 - ||  || 31 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 264264 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 264265 - ||  || 1 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 264266 - ||  || 25 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 264267 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 264268 - ||  || 18 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 264269 - ||  || 23 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 264270 - ||  || 20 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 264271 - ||  || 25 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 264272 - ||  || 14 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 264273 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 264274 - ||  || 15 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 264275 - ||  || 27 dicembre 1996 || Modra
|-
| 264276 - ||  || 8 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 264277 - ||  || 5 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 264278 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 264279 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 264280 - ||  || 22 novembre 1997 || Spacewatch
|-
| 264281 - ||  || 23 febbraio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 264282 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 264283 - ||  || 28 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 264284 - ||  || 2 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 264285 - || 1998 QM  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 264286 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 264287 - ||  || 26 agosto 1998 || Elst, E. W.
|-
| 264288 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 264289 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 264290 - ||  || 20 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 264291 - ||  || 21 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 264292 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 264293 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 264294 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 264295 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 264296 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 264297 - ||  || 10 novembre 1998 || ODAS
|-
| 264298 - ||  || 16 novembre 1998 || McClusky, J. V.
|-
| 264299 - ||  || 10 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 264300 - ||  || 22 dicembre 1998 || Spacewatch
|}

264301-264400 

|-
| 264367 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 264368 - ||  || 5 febbraio 2000 || Buie, M. W.
|-
| 264369 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264370 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264371 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264372 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264373 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264374 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264375 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264376 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264377 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264378 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264379 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264380 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264381 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264382 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264383 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264384 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264385 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264386 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 264387 - ||  || 26 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264388 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264389 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264390 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 264391 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 264392 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 264393 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 264394 - ||  || 5 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 264395 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 264396 - ||  || 3 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 264397 - ||  || 12 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 264398 - ||  || 10 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 264399 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 264400 - ||  || 11 marzo 2000 || LINEAR
|}

264401-264500 

|-
| 264401 - ||  || 1 marzo 2000 || CSS
|-
| 264402 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 264403 - ||  || 26 marzo 2000 || LONEOS
|-
| 264404 - ||  || 29 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 264405 - ||  || 4 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 264406 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 264407 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 264408 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 264409 - ||  || 8 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 264410 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 264411 - ||  || 30 aprile 2000 || NEAT
|-
| 264412 - ||  || 28 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 264413 - ||  || 5 giugno 2000 || LONEOS
|-
| 264414 - ||  || 29 luglio 2000 || Lake Tekapo
|-
| 264415 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264416 - ||  || 1 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264417 - ||  || 24 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264418 - ||  || 26 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264419 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264420 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264421 - ||  || 29 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 264422 - ||  || 21 agosto 2000 || LONEOS
|-
| 264423 - ||  || 31 agosto 2000 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 264424 - || 2000 RE  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264425 - ||  || 1 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264426 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264427 - ||  || 2 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 264428 - ||  || 3 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264429 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264430 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264431 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264432 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264433 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264434 - ||  || 25 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264435 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264436 - ||  || 23 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264437 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264438 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264439 - ||  || 28 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264440 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264441 - ||  || 26 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264442 - ||  || 27 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264443 - ||  || 30 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264444 - ||  || 30 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 264445 - ||  || 23 settembre 2000 || LONEOS
|-
| 264446 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 264447 - ||  || 2 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 264448 - ||  || 4 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 264449 - ||  || 24 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 264450 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 264451 - ||  || 29 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 264452 - ||  || 25 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 264453 - ||  || 1 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 264454 - ||  || 20 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 264455 - ||  || 25 novembre 2000 || LINEAR
|-
| 264456 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 264457 - ||  || 20 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 264458 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 264459 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 264460 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 264461 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 264462 - ||  || 16 febbraio 2001 || Kobayashi, T.
|-
| 264463 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 264464 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 264465 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 264466 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 264467 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 264468 - ||  || 26 marzo 2001 || Deep Lens Survey
|-
| 264469 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 264470 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 264471 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 264472 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 264473 - ||  || 21 marzo 2001 || SKADS
|-
| 264474 Rogerclark ||  || 21 marzo 2001 || SKADS
|-
| 264475 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 264476 Aepic || 2001 HP  || 16 aprile 2001 || St. Veran
|-
| 264477 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 264478 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 264479 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 264480 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264481 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264482 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264483 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264484 - ||  || 20 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264485 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264486 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264487 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 264488 - || 2001 PE  || 1 agosto 2001 || NEAT
|-
| 264489 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 264490 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 264491 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 264492 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 264493 - ||  || 15 agosto 2001 || Ondrejov
|-
| 264494 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264495 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264496 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264497 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264498 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264499 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264500 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|}

264501-264600 

|-
| 264501 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264502 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264503 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264504 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264505 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264506 - ||  || 31 agosto 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 264507 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264508 - ||  || 26 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 264509 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264510 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264511 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264512 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264513 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264514 - ||  || 24 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264515 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264516 - ||  || 25 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 264517 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 264518 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264519 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 264520 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264521 - ||  || 9 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264522 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264523 - ||  || 11 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264524 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264525 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264526 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264527 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264528 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 264529 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264530 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264531 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264532 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264533 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264534 - ||  || 11 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 264535 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264536 - || 2001 SR  || 17 settembre 2001 || Tucker, R. A.
|-
| 264537 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264538 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 264539 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264540 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264541 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264542 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264543 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264544 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264545 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264546 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264547 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264548 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264549 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264550 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264551 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264552 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264553 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264554 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264555 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264556 - ||  || 25 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 264557 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264558 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264559 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264560 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 264561 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 264562 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264563 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264564 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264565 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264566 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264567 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264568 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264569 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264570 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264571 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264572 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264573 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264574 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264575 - ||  || 15 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 264576 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264577 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264578 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264579 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264580 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264581 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264582 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264583 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264584 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264585 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264586 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264587 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264588 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264589 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264590 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 264591 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 264592 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264593 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264594 - ||  || 19 ottobre 2001 || Ball, L.
|-
| 264595 - ||  || 24 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 264596 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264597 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264598 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264599 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264600 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

264601-264700 

|-
| 264601 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264602 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264603 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 264604 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264605 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264606 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264607 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264608 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264609 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264610 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264611 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264612 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264613 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264614 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264615 - ||  || 19 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 264616 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 264617 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264618 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 264619 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264620 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264621 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264622 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264623 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264624 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 264625 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264626 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264627 - ||  || 12 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264628 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264629 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264630 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264631 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264632 - ||  || 18 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 264633 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264634 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264635 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264636 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264637 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264638 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264639 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264640 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264641 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264642 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 264643 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 264644 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264645 - ||  || 7 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 264646 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 264647 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264648 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264649 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264650 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264651 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264652 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264653 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264654 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264655 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264656 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264657 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264658 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264659 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264660 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264661 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264662 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264663 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264664 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264665 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264666 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264667 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264668 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264669 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264670 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264671 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264672 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264673 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264674 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264675 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264676 - ||  || 5 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 264677 - ||  || 23 dicembre 2001 || McClusky, J. V.
|-
| 264678 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264679 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264680 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264681 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 264682 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264683 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264684 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264685 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264686 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 264687 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 264688 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 264689 - ||  || 12 gennaio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 264690 - ||  || 7 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264691 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264692 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264693 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264694 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264695 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264696 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264697 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264698 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264699 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264700 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|}

264701-264800 

|-
| 264701 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264702 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264703 - ||  || 15 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264704 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264705 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264706 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 264707 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 264708 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 264709 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 264710 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 264711 - ||  || 10 gennaio 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 264712 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 264713 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 264714 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 264715 - ||  || 20 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 264716 - ||  || 21 gennaio 2002 || LONEOS
|-
| 264717 - || 2002 CJ  || 2 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 264718 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264719 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 264720 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264721 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264722 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264723 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264724 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264725 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264726 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264727 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264728 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264729 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264730 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264731 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264732 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264733 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264734 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264735 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264736 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264737 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264738 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264739 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264740 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264741 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264742 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264743 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264744 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264745 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264746 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264747 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264748 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 264749 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264750 - ||  || 9 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 264751 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 264752 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264753 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264754 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264755 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 264756 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 264757 - ||  || 7 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 264758 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 264759 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 264760 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 264761 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 264762 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264763 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264764 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264765 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264766 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264767 - ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W.
|-
| 264768 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 264769 - ||  || 31 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264770 - ||  || 20 marzo 2002 || NEAT
|-
| 264771 - ||  || 15 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 264772 - ||  || 9 aprile 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 264773 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 264774 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 264775 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 264776 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 264777 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 264778 - ||  || 1 maggio 2002 || NEAT
|-
| 264779 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 264780 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 264781 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 264782 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 264783 - ||  || 29 maggio 2002 || NEAT
|-
| 264784 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 264785 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 264786 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 264787 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 264788 - ||  || 18 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 264789 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 264790 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264791 - ||  || 2 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264792 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264793 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264794 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264795 - ||  || 14 luglio 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 264796 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264797 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264798 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264799 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264800 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|}

264801-264900 

|-
| 264801 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264802 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264803 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 264804 - ||  || 4 agosto 2002 || Broughton, J.
|-
| 264805 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264806 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264807 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264808 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264809 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264810 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264811 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264812 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264813 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264814 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 264815 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264816 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264817 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264818 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 264819 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264820 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264821 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264822 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 264823 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 264824 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 264825 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264826 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264827 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264828 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264829 - || 2002 QV  || 16 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 264830 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264831 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264832 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264833 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264834 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264835 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264836 - ||  || 18 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 264837 - ||  || 27 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 264838 - ||  || 28 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 264839 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264840 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264841 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264842 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264843 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264844 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264845 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264846 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264847 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264848 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 264849 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264850 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 264851 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264852 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264853 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 264854 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264855 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264856 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264857 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264858 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 264859 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264860 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264861 - ||  || 8 settembre 2002 || CINEOS
|-
| 264862 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264863 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264864 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264865 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264866 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264867 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264868 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264869 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264870 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264871 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264872 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264873 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 264874 - ||  || 14 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 264875 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264876 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264877 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264878 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264879 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264880 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264881 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264882 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264883 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264884 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264885 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 264886 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264887 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264888 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 264889 - ||  || 16 settembre 2002 || Matson, R.
|-
| 264890 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264891 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 264892 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 264893 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264894 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264895 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264896 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264897 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264898 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264899 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264900 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|}

264901-265000 

|-
| 264901 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264902 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264903 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264904 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264905 - ||  || 3 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 264906 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264907 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264908 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264909 - ||  || 9 aprile 1999 || Spacewatch
|-
| 264910 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264911 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264912 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 264913 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264914 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264915 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264916 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264917 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264918 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264919 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264920 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264921 - ||  || 4 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264922 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264923 - ||  || 5 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264924 - ||  || 10 ottobre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264925 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264926 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264927 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 264928 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264929 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 264930 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 264931 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 264932 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264933 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264934 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264935 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 264936 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 264937 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264938 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264939 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 264940 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264941 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264942 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 264943 - ||  || 13 novembre 2002 || NEAT
|-
| 264944 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264945 - ||  || 11 novembre 2002 || Tucker, R. A.
|-
| 264946 - ||  || 14 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 264947 - ||  || 5 novembre 2002 || Nyukasa
|-
| 264948 - ||  || 7 novembre 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 264949 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 264950 - ||  || 28 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 264951 - ||  || 24 novembre 2002 || NEAT
|-
| 264952 - ||  || 2 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264953 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264954 - ||  || 3 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 264955 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264956 - ||  || 5 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 264957 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264958 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264959 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264960 - ||  || 10 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264961 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 264962 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 264963 - ||  || 10 dicembre 2002 || NEAT
|-
| 264964 - ||  || 27 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264965 - ||  || 30 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 264966 - || 2003 AD  || 1 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264967 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264968 - ||  || 7 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264969 - ||  || 5 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264970 - ||  || 11 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264971 - ||  || 10 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264972 - ||  || 25 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264973 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264974 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 264975 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264976 - ||  || 28 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264977 - ||  || 29 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 264978 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 264979 - ||  || 27 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 264980 - ||  || 30 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 264981 - ||  || 31 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 264982 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 264983 - ||  || 31 gennaio 2003 || LONEOS
|-
| 264984 - ||  || 27 gennaio 2003 || LINEAR
|-
| 264985 - ||  || 1 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 264986 - ||  || 4 febbraio 2003 || LONEOS
|-
| 264987 - ||  || 7 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 264988 - ||  || 12 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 264989 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 264990 - ||  || 22 febbraio 2003 || Klet
|-
| 264991 - ||  || 24 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 264992 - ||  || 24 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 264993 - ||  || 26 febbraio 2003 || LINEAR
|-
| 264994 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 264995 - ||  || 22 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 264996 - || 2003 ET  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 264997 - ||  || 5 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 264998 - ||  || 6 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 264999 - ||  || 6 marzo 2003 || NEAT
|-
| 265000 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|}

Collegamenti esterni 
 

0264001